Renaissance is van oorsprong een term uit de kunstgeschiedenis om de periode van culturele bloei in Italië, de Italiaanse renaissance, mee aan te duiden. Letterlijk betekent het 'wedergeboorte'. Het kan verwijzen naar: 

 De historische periode
renaissance als historische periode, de overgangstijd van middeleeuwen naar nieuwe tijd 

 Een (her)opleving van kunsten en letteren  
Afhankelijk van tijdstip en plaats waarin deze 'wedergeboorte' plaatsvindt, kan het de volgende betekenissen hebben:
 Karolingische renaissance in de negende eeuw, voor een heropleving van de West-Europese cultuur onder de Karolingen
 renaissance van de twaalfde eeuw, voor een heropleving van het culturele leven in de hoge middeleeuwen
 Renaissancehumanisme, benaming voor de humanistische stroming binnen de renaissance

 Duitse renaissance
 Engelse renaissance
 Franse renaissance
 Hongaarse renaissance
 Italiaanse renaissance
 Noordelijke renaissance
 Renaissance in de Nederlanden
 Spaanse renaissance

 Stijlperiode
 renaissance (stijlperiode)
 vroegrenaissance
 hoogrenaissance
 maniërisme of late renaissance

Andere betekenissen
Renaissance (album), een muziekalbum
Renaissance (animatiefilm), een Franstalige animatiefilm
Renaissance (band), een symfonische rockband
Renaissance (literair tijdschrift), een tijdschrift
Renaissance (Franse politieke partij), de Franse centrumpartij van Emmanuel Macron
renaissance-ei, een Fabergé-ei